Velesa puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Anthriscus cerefolium, o perifollo;
 Plumbago europaea, o belesa; o
 '''''Senecio pyrenaicus.